Lafaye ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Benjamin Lafaye (1809–1867), französischer Philosoph, Linguist,  Romanist und Lexikograf
 Prosper Lafaye (1806–1883), französischer Maler und Glasmaler

Siehe auch:
 Lafaille